Кубок Конфедерации КАФ 2004 — 1-й розыгрыш турнира (30-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Проходил с марта 2004 года по январь 2005 года.

Предварительный раунд 

|}

1/16 финала 

|}

1/8 финала

1-й раунд 

|}

2-й раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

|}

Групповой этап 
В финал выходят победители каждой из групп.

Группа А

Группа B

Финал 
Первый матч состоялся 2 января, ответный — 9 января 2005 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2004 на сайте КАФ
 Статистика Кубка Конфедерации 2004 на сайте RSSSF

Примечания 

2004
Футбол в Африке в 2004 году